Дми́трий Песко́в:
 Песков, Дмитрий Иванович (1899—1943) — Герой Советского Союза.
 Песков, Дмитрий Михайлович (1914—1975) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Песков, Дмитрий Николаевич (род. 1975) — спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.
 Песков, Дмитрий Сергеевич (род. 1967) — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации.